МТУ, MTU:
 МТУ — марка советских мостоукладчиков на базе танка.
 Московский технологический университет — государственное высшее учебное заведение в Москве (объединённые МИРЭА, МИТХТ и МГУПИ).
 Мичиганский технологический университет — государственное высшее учебное заведение в США, штат Мичиган.
 Maximum transmission unit — термин из области компьютерных сетей, означающий максимальный размер полезного блока данных одного пакета, который может быть передан без фрагментации.
 MTU Aero Engines — немецкая компания по производству авиационных двигателей.
 MTU Friedrichshafen — немецкая компания по производству коммерческих дизельных и газовых двигателей (с 2011 года принадлежит компании Rolls-Royce).
 MTU — код листинга компании Mitsubishi UFJ Financial Group на Нью-Йоркской фондовой бирже.
 Миусский телефонный узел.
 МТУ (Межтерриториальное управление) — региональное отделение Федерального органа связи. Например, ФАВТ, Росимущество и пр.